Tueur à gages è un film del 1998 diretto da Darezhan Omirbayev. È stato presentato alla 51ª edizione del Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard aggiudicandosi il premio di miglior film.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film drammatici